La nazionale Under-16 di pallavolo femminile della Russia è una squadra europea composta dalle migliori giocatrici di pallavolo della Russia con un'età inferiore di 16 anni ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Russia.

Rosa

Risultati

Campionato europeo Under-16

Collegamenti esterni
 

 U-16
Russia
Pallavolo Under-16